Velika nagrada Monaka 2012 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 27. maja 2012 na uličnem dirkališču Circuit de Monaco v Monakou. Zmagal je Mark Webber, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, Mercedes, tretje pa Fernando Alonso, Ferrari. Webber je tako postal še šesti zmagovalec na šesti dirki sezone, Alonso pa prevzel vodstvo v dirkaškem prvenstvu.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 1:15,873
| 1:15,062
| 1:14,301
| 6
|-
! 2
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:16,013
| 1:15,035
| 1:14,381
| 1
|-
! 3
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:15,900
| 1:15,022
| 1:14,448
| 2
|-
! 4
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:16,063
| 1:15,166
| 1:14,583
| 3
|-
! 5
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:15,718
| 1:15,219
| 1:14,639
| 4
|-
! 6
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:16,153
| 1:15,128
| 1:14,948
| 5
|-
! 7
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:15,983
| 1:14,911
| 1:15,049
| 7
|-
! 8
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:15,889
| 1:15,322
| 1:15,199
| 8
|-
! 9
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:16,017
| 1:15,026
| 1:15,245
| 23
|-
! 10
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:15,757
| 1:15,234
| brez časa
| 9
|-
! 11
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:15,418
| 1:15,421
|
| 10
|-
! 12
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 1:15,648
| 1:15,508
|
| 11
|-
! 13
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:16,399
| 1:15,536
|
| 12
|-
! 14
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 1:15,923
| 1:15,709
|
| 13
|-
! 15
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:16,062
| 1:15,718
|
| 14
|-
! 16
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:16,360
| 1:15,878
|
| 15
|-
! 17
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:16,491
| 1:16,885
|
| 16
|-
! 18
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 1:16,538
|
|
| 17
|-
! 19
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 1:17,404
|
|
| 18
|-
! 20
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 1:17,947
|
|
| 19
|-
! 21
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 1:18,096
|
|
| 20
|-
! 22
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 1:18,476
|
|
| 21
|-
! 23
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 1:19,310
|
|
| 22
|-
! 24
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| brez časa
|
|
| 
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 78
| 1:46:06,557
| 1
| 25
|-
! 2
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 78
| +0,643
| 2
| 18
|-
! 3
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 78
| +0,947
| 5
| 15
|-
! 4
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 78
| +1,343
| 9
| 12
|-
! 5
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 78
| +4,101
| 3
| 10
|-
! 6
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 78
| +6,195
| 7
| 8
|-
! 7
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 78
| +41,537
| 14
| 6
|-
! 8
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 78
| +42,562
| 10
| 4
|-
! 9
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 78
| +44,036
| 8
| 2
|-
! 10
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 78
| +44,516
| 13
| 1
|-
! 11
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 77
| +1 krog
| 24
|
|-
! 12
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 77
| +1 krog
| 16
|
|-
! 13
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 77
| +1 krog
| 17
|
|-
! 14
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 77
| +1 krog
| 19
|
|-
! 15
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 76
| +2 kroga
| 22
|
|-
! 16
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 70
| Trčenje
| 12
|
|-
! Ods
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 65
| Krmiljenje
| 15
|
|-
! Ods
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 64
| El, sistem
| 21
|
|-
! Ods
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 63
| Črpalka za gorivo
| 6
|
|-
! Ods
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 15
| El, sistem
| 18
| 
|-
! Ods
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 5
| Trčenje
| 11
| 
|-
! Ods
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 0
| Trčenje
| 20
| 
|-
! Ods
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 0
| Trčenje
| 23
| 
|-
! Ods
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 0
| Trčenje
| 4
| 
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe 

Formula 1 sezona 2012
2012